Zlatá Olešnice est un toponyme qui peut désigner :

Zlatá Olešnice, une commune du district de Jablonec nad Nisou, dans la région de Liberec ;
 Zlatá Olešnice, une commune du district de Trutnov, dans la région de  Hradec Králové.

Voir aussi 
 

Homonymie de localités en  Tchéquie